Choteau Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Choteau Creek (Verdigris River), Fluss im Montgomery County, Bundesstaat Kansas
 Choteau Creek (Bird Creek), Fluss im Osage County, Bundesstaat Oklahoma
 Choteau Creek (Missouri River), Fluss im Bonne Homme County, Bundesstaat South Dakota